

Geografia
Aillières-Beauvoir – comune francese nel dipartimento della Sarthe, regione dei Paesi della Loira
Bragelogne-Beauvoir – comune francese nel dipartimento dell'Aube, regione del Grand Est
Beauvoir – comune francese nel dipartimento della Manica, regione della Normandia
Beauvoir – comune francese nel dipartimento dell'Oise, regione dell'Alta Francia
Beauvoir – comune francese nel dipartimento di Senna e Marna, regione dell'Île-de-France
Beauvoir – comune francese nel dipartimento della Yonne, regione della Borgogna-Franca Contea
Beauvoir-de-Marc – comune francese nel dipartimento dell'Isère, regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
Beauvoir-en-Lyons – comune francese nel dipartimento della Senna Marittima, regione della Normandia
Beauvoir-en-Royans – comune francese nel dipartimento dell'Isère, regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
Beauvoir-sur-Mer – comune francese nel dipartimento della Vandea, regione dei Paesi della Loira
Beauvoir-sur-Niort – comune francese nel dipartimento delle Deux-Sèvres, regione della Nuova Aquitania
Beauvoir-Wavans – comune francese nel dipartimento del Passo di Calais, regione dell'Alta Francia
Cantone di Beauvoir-sur-Mer – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Les Sables-d'Olonne
Cantone di Beauvoir-sur-Niort – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Niort
Labastide-Beauvoir – comune francese nel dipartimento dell'Alta Garonna, regione dell'Occitania
Mignaloux-Beauvoir – comune francese nel dipartimento della Vienne, regione della Nuova Aquitania
Saint-Hilaire-de-Beauvoir – comune francese nel dipartimento dell'Hérault, regione dell'Occitania

Persone
Hélène de Beauvoir (1910-2001) – pittrice francese
Jean Beauvoir (...) – bassista, cantante, produttore discografico e polistrumentista statunitense di origine haitiana
Osmond de Beauvoir Brock (1869-1947) – ammiraglio inglese
Simone de Beauvoir (1908-1986) – scrittrice, filosofa e femminista francese

Altro
11385 Beauvoir – asteroide della fascia principale
Beauvoir – abitazione del presidente confederato Jefferson Davis, situata nelle vicinanze di Biloxi, Mississippi